Lo stregone deve morire o La notte degli sciamani (Skinwalkers) – romanzo di Tony Hillerman del 1986
 Skinwalkers – film per la televisione del 2002 diretto da Chris Eyre
 Skinwalkers - La notte della luna rossa (Skinwalkers) – film del 2006 diretto da James Isaac

Pagine correlate 
 Skinwalker